ADSL () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 22-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 484 амінокислот, а молекулярна маса — 54 889.

Кодований геном білок за функцією належить до ліаз. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як біосинтез пуринів, ацетилювання, альтернативний сплайсинг.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 22

Ліази